Bruno Martini kan henvise til:

 Bruno Martini (fodboldspiller) (1962–2020), fransk fodboldspiller
 Bruno Martini (håndboldspiller) (født 1970), fransk håndboldspiller